Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 853 dans le monde.

 RS-853 au Brésil
 Route nationale 853 en France
 Route européenne 853 en Grèce